Questo è un elenco delle strade provinciali in provincia di Arezzo.

Note

Voci correlate
Provincia di Arezzo
Strada statale
Strada provinciale
Val di Chiana

Strade della provincia di Arezzo
Arezzo